The Colour and the Shape је други студијски албум америчког рок бенда Foo Fighters.

Списак песама 
Све песме написали Дејв Грол, Нејт Мендел и Пет Смир осим где је назначено.

Чланови 
 Дејв Грол — главни вокали, гитара, бубњеви
 Пет Смир — гитара
 Нејт Мендел — бас-гитара

Спољашње везе 

Албуми 1997.
Албуми групе Foo Fighters